Ярмоленко — українське прізвище.

Відомі носії:
 Анатолій Ярмоленко ( 1947) — білоруський співак, керівник білоруського вокально-інструментального ансамблю «Сябри», народний артист Білорусі.
 Андрій Ярмоленко ( 1989) — український футболіст, півзахисник.
 Данило Ярмоленко ( 1666) — наказний полковник переяславський, наказний гетьман.
 Юлія Ярмоленко (нар. 1981) — українська секс-педагогиня та експертка з статевого виховання.

Українські прізвища
Прізвища на -енко